Abbotts middelste geelkuifkaketoe
 Fitzroy geelkuifkaketoe
 Grote geelkuifkaketoe
 Kleine geelkuifkaketoe
 Middelste geelkuifkaketoe
 Timor geelkuifkaketoe
 Triton geelkuifkaketoe